Beilicat de Teke o Tekeoğulları, principat turcman que es van crear el 1321 a Anatòlia després de la caiguda del Soldanat de Rum
 Batekes o poble teke, grup humà a l'Àfrica
 Teke (llengua), parlada per grups bantus 
 Tekke (turcmans), tribu turcmana de la regió de Merv (Turkmenistan)
 Ahal-Teke, cavalls de la tribu tekke
 Tekke o zàuiya, establiment sufita a Turquia i altres països de l'Imperi Otomà com Albània i Bòsnia-Hercegovina